

Ім'я Юстина 
 Юсти́на — жіноче ім'я латинського походження. Його значення можна перекласти як «справедлива» (від  — з латинської мови у перекладі означає «справедливий»). Інші варіанти цього імені Усти́на. Чоловіче ім'я — Юстин.

Відомі особи з ім'ям Юстина 
  (.?. — 304)  — християнська мучениця, яку католицька церква згадує як святу.
 Свята Юстина з Антіохії — християнська мучениця, яку православна і католицька церква згадують як святу.
 Юстина (бл. 340 — бл. 388) — друга дружина римського імператора Валентиніана I і мати імператора Валентиніана II.
 Юстина Ковальчик (1983) — польська лижниця, олімпійська чемпіонка.
 Юстина Пасек (1979) — українка, панамська фотомодель. Отримала титул Міс Всесвіт 2002.
  (1949) — польська акторка театру, та кіно. 
  (1969) — польська акторка театрау та телебачення.
 Юстина Соболевська (1972) — польська письменниця, літературний критик та журналістка тижневика «Політика».

Релігія 
  — важливе католицьке місце культу в Падуї, в районі Прато делла Валле.
  — католицька парафіяльна церква у Бад-Верісгофені в районі Унтеральгою.

Література 
 «Юстина, або Нещасна доля доброчесності» (), — роман маркіза де Сада, 2-га редакція, 1788 року.
 «Нова Юстина, або Нещасна доля доброчинності» () — роман маркіза де Сада, 3-тя редакція, 1799 року.
  — перший том літературної тетралогії Лоуренса Даррелла «Олександрійський квартет», що був опублікований у 1957 році.

Кіно 
  :  — фільм режисера Хесуса Франко, заснований на романі «Юстина, або Нещасна доля доброчесності» маркіза де Сада.

Топоніми 
  — село в муніципалітеті Асслінг поблизу Лієнцу в Східному Тіролі.
  — хутір на північно-східному краю муніципалітету Больцано, в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Больцано.

Див. також 
 Юстина (ім'я)

Примітки 

Жіночі імена